Als Vier-Prozent-Hürde wird bei Verhältniswahlen eine Sperrklausel in Höhe von 4 % bezeichnet. Sie wird unter anderem in folgenden Staaten benutzt:
 Bulgarien, siehe Narodno Sabranie
 Norwegen, siehe Storting (nur für Ausgleichsmandate)
 Österreich, wo sie 1992 eingeführt wurde, siehe Vier-Prozent-Hürde (Österreich)
 Osttimor, wo die Hürde im Jahr 2017 auf 4 % erhöht wurde, siehe Nationalparlament Osttimors
 Schweden, siehe Reichstag (Schweden)
 Slowenien, siehe Politisches System Sloweniens

Wahlrecht